Пётр Дегтярёв:
 Дегтярёв, Пётр Алексеевич (1903—1985) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.
 Дегтярёв, Пётр Петрович (1924—2001) — заведующий промыслом газопромыслового управления, Герой Социалистического Труда (1971).